Qaraxanlı – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Qaraxanlı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian